Gomé est une ville du département de Toéni, dans le Burkina Faso.
 Gome est un personnage du manga Fly.